

— село, Слободська сільрада Лепельського району Вітебської області.
  — село, Лучицька сільська рада Петриковського району Гомельської області.

Бесіди — село у Вологодському районі Вологодської області.
 Бесіди — село в Заволзькому районі Івановської області.
 Бесіди — село, Ленінський міський округ, Московська область
 Бесіди — присілок, Чорноголовський міський округ, Московська область
 Бесіди — село в Чкаловському районі Нижньогородської області.
 Бесіди — село в Калінінському районі Тверської області.

Бесіди — село, Львівський район, Львівська область